Telltale Engine — игровой движок, созданный компанией Telltale Games, с поддержкой кроссплатформенности.

История 
Первую версию игрового движка Telltale Games сделала в 2004 году, и сначала дала ему название «Telltale Engine and Toolset». Для тестирования движка Telltlale Games разработали и выпустили первую игру — Telltale Texas Hold’em. После исправлений ошибок, компания разработала первый графический квест — Bone: Out from Boneville. Последняя на данный момент игра, сделанная на движке Telltale Tool — The Walking Dead: The Final Season.

Техническая информация 
Движок поддерживает следующие платформы: Microsoft Windows, macOS, iOS, Android, Playstation 3 и Playstation 4, Xbox 360 и Xbox One, а также PS Vita и Nintendo WiiU (Minecraft: Story Mode). Nintendo Wii больше не поддерживается.

Игровой движок в каждой игре совершенствуется, меняется структура файлов.

В первых версиях Telltale Tool использовался
кодек Speex для речи и эффектов, а с 2008 года начал использовать звуковую библиотеку FMOD. Модели для игры экспортируются из Autodesk Maya.

Игры на движке

Примечания 

Внутренние игровые движки
Проприетарные игровые движки